Камишинська вулиця — назва вулиць у містах та селах України ті інших країн.

Камишинська вулиця (Санкт-Петербург) — вулиця в Санкт-Петербурзі.

Київ:
 Камишинська вулиця (Київ, Микільська слобідка) — зникла вулиця на Микільській слобідці, що існувала в Дніпровському районі міста Києва.

 Камишинська вулиця — колишня назва вулиці Покільська на Теличці у Голосіївському районі міста Києва.
    Донецьк
 Камишинська вулиця (Донецьк) — вулиця в Донецьку.

Див. також 
 Камишин

Вулиці